Халназаров — фамилия. Известные носители:
 Халназаров, Мухомед (1913—1974) — Герой Социалистического Труда.
 Халназаров, Рустам Абдурашитович (род. 2000) — российский футболист.